Luis de León - hiszpański pisarz z XVI wieku
 Luis de León - gwatemalski piłkarz

Strony ujednoznaczniające